

Nom commun 

 Un drapeau, pièce d'étoffe attachée à une hampe ou à un cordon.
 drapeau en sport : utilisation dans le domaine sportif.
 drapeaux de prières : pour le bouddhisme et le Bön. 
 Un drapeau, en mathématiques.
 Un drapeau ou flag, une valeur binaire valant vrai ou faux en informatique.
 L'effet drapeau, phénomène socio-politique

Patronyme 
 Étienne Drapeau (né en 1978), auteur-compositeur-interprète québécois
 Jean Drapeau (1916-1999), homme politique canadien, ancien maire de Montréal
 Stanislas Drapeau (1821-1893), journaliste canadien
 Sylvie Drapeau (né en 1962), actrice canadienne
 Tom Drapeau, directeur de la marque Netscape chez AOL

Toponyme



Drapeau, hameau de la municipalité de Nouvelle en Gaspésie.
Parc Jean Drapeau, grand parc de Montréal situé en plein centre du fleuve Saint-Laurent.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme